Ро́берт Си́льный (Роберт Храбрый; ; ок. 815/830 — 2 июля/15 сентября ) — франкский военачальник и государственный деятель; один из крупнейших феодалов Западно-Франкского королевства своего времени, управлявший как светскими, так и несколькими церковными владениями; в разное время был светским аббатом Мармутье в Туре (в 852—858 и 861—866 годах),  в Туре, Блуа и Анжу (в 853—858 годах), графом Анжу, Блуа и Тура и маркизом Нейстрии (в 861—865 и 866 годах), графом Отёна (в 864—866 годах), графом Невера и Осера (в 865—866 годах), графом Парижа (в 860-е годы) и светским аббатом Святого Мартина в Туре; родоначальник Робертинов, отец королей Эда и Роберта I и прадед короля Гуго Капета, по прозвищу которого королевская династия Франции получила название Капетингов.

Вероятнее всего, Роберт происходил из Франконии. В середине IX века он оказался на службе у правителя Западно-Франкского королевства Карла II Лысого. Тот наделил его рядом владений в Нейстрии для защиты королевства от набегов викингов и бретонцев. В дальнейшем эти владения составили ядро королевского домена Капетингов. Хотя Роберт неоднократно успешно воевал с норманнами, он погиб во время очередного их набега в битве при Бриссарте.

Биография

Источники для биографии 
Основным источником для биографии Роберта являются Бертинские анналы () — летописный свод Сен-Бертенского монастыря. В данном источнике упоминаются факты из жизни Роберта в статьях о 858—866 годах. Некоторые факты его биографии приводятся во второй книге «Всемирной хроники» () Регино Прюмского. До 853 года все сведения о жизни Роберта предположительны и основаны на реконструкции Карла-Фердинанда Вернера, которая в настоящее время считается общепринятой.

Происхождение 

Уже среди средневековых авторов не было единого мнения о происхождении Роберта Сильного. Так, в XIII веке противники Капетингов придумали легенду о происхождении тех «из народа». Например, в «Божественной комедии» Данте Алигьери называл Гуго Капета потомком мясника. Современные исследования доказали несостоятельность и фальшивость этой легенды: Роберт Сильный, вне всяких сомнений, происходил из знатного франкского рода.

В первоисточниках указываются только общие сведения о происхождении Роберта Сильного. При этом их свидетельства противоречат друг другу: в «Ксантенских анналах» и «Деяниях саксов» Видукинда Корвейского сообщается о Франконии; в «Истории» Рихера Реймского и «Чудесах святого Бенедикта» Аймоина — о Саксонии. Вторую версию поддерживал историк Э. Фавр, но, по мнению Р. Мерле, она легендарна. Аббон Горбатый называл Эда, сына Роберта, нейстрийцем. В других исторических источниках о происхождении Роберта не сообщается.

В хартии о подтверждении неким графом Робертом дарения аббатству Сен-Мартен-де-Тур граф Орлеана Эд (его дочь Ирментруда была женой короля Карла II Лысого) был назван его дядей. На основании анализа этого текста историк  предположил, что отцом Роберта Сильного был погибший в июне 834 года граф Блуа Гильом. Однако используемый в документе термин «avunculus» в строгом смысле означал «дядя по матери», в то время как дядя по отцу обычно назывался «patruus». Поэтому Роберт мог быть и сыном сестры Эда Орлеанского и Гильома Блуаского. Однако не исключено, что хартия относится не к Роберту Сильному, а его сыну Роберту I, и тогда племянницей Эда Орлеанского была жена Роберта Сильного, а не его мать.

В настоящее время наиболее распространённой является версия происхождения Роберта от графов Вормсгау. Её впервые выдвинул Карл Глёкнер и развил . Согласно ей, Роберт Сильный тождественен графу Роберту IV, сыну умершего около 834 года графа в Вормсгау и Оберрейнгау Роберта III и Вильтруды. Этот граф Роберт упоминается как «Роберт, сын графа Роберта» () в 836 году в хартии о дарении Лоршскому аббатству двух имений в округе Меттенхейм в Вормсгау. Хотя эта гипотеза не подтверждается напрямую первичными источниками, она согласуется с версией Видукинда и «Ксантенских анналов» о франконском происхождении Роберта. В основе такого предположения, в первую очередь, лежат данные ономастики. Его сторонниками в том числе утверждается, что среди французской знати первой половины IX века имя Роберт было уникальным. Однако в тот период был ещё как минимум один Роберт — сеньор или граф Сессо в Берри.

Также не исключено, что Роберт Сильный был родственником умершего в 852 году графа Труа Аледрама I. На это родство указывал Регино Прюмский. Кроме того, в датированном 14 сентября 937 года документе о дарении одного владения монастырю Сен-Мартен-де-Тур указывается, что оно было унаследовано Робертом Сильным от графа Аледрама, получившего его от Карла Великого. Однако возможно, что эти родственные связи идут по женской линии или через жену Роберта Сильного.

Ещё одна гипотеза о происхождении Роберта связана с тем, что в «Europäische Stammtafeln» указана первая жена Роберта по имени Агана. Первоначальный источник этого утверждения неизвестен, но, вероятно, это свидетельство основано на сообщении «Miraculis Sancti Genulfi», в котором сообщается о «Роберто», имевшем жену по имени Агана. Кристиан Сеттипани идентифицировал его как Роберта, сеньора Сессо в Берри, сестрой которого, по предположению, могла быть супруга Пипина I Аквитанского. Скорее всего, отцом этого Роберта был граф Мадри Теодеберт, который состоял в близком родстве с Нибелунгидами, боковой ветвью Пипинидов. Однако также существовала версия, что этого Роберта следует отождествлять с Робертом Сильным.

Правление 
Известные из исторических источников сыновья Роберта родились в 850—860-е годы: соответственно рождение их отца следует датировать периодом между 815 и 830 годами.

Владения Робертинов, как и у многих других крупных семейств во франкском государстве, располагались в области между Рейном и Маасом. Там же находились и родовые владения Пипинидов, предков Каролингов. Предки Роберта и другие представители франкской знати были связаны семейными узами, они фактически передавали по наследству графские должности, а их могущество опиралось среди прочего на контроль над крупными монастырями.

Предполагаемый отец Роберта Сильного умер около 834 года: в 836 году Роберт подтвердил хартию о дарении Меттенхейму, где его отец был назван уже умершим. После смерти в 840 году императора Людовика I Благочестивого между его сыновьями началась борьба за наследство. Как и многим другим представителям франкской знати, Роберту пришлось делать выбор в пользу одного из королей. Он подержал правителя Западно-Франкского королевства Карла II Лысого, который был зятем графа Эда Орлеанского — вероятно, близкого родственника Роберта. При этом Роберт был вынужден оставить свои родовые земли, оказавшиеся под управлением Людовика II Немецкого и позднее перешедшие к родственникам графов Вормсгау Конрадинам (Салиям). Он перебрался во владения Карла, который в качестве компенсации предоставил ему земли в своём королевстве.

По предположению Р. Мерле, именно Роберт Сильный упоминается в датированной 1 октября 845 года хартии, данной Карлом II Лысым архиепископу Реймса Гинкмару. Вероятно, первоначально Роберт получил владения в Шампани, отобранные у Реймсского архиепископства, но в 845 году был вынужден от них отказаться. Дальше в источниках Роберт появляется в 852—853 годах, когда он получил обширные и богатые владения. В 852 году Карл Лысый сделал его светским аббатом Мармутье в Туре, а в следующем году Роберт стал  в отнятых у Роргонидов Мэне, Анжу и Турени. Фактически в руках Роберта оказалась вся Нейстрия. Его задачей была защита владений Карла Лысого от набегов викингов и бретонцев.

В 856 году король Карл II в качестве компенсации за потери во время войны с королём Бретани Эриспоэ отдал во владение Роберта Отён и Невер в Бургундии. В том же году Карл сделал своего сына Людовика Заику правителем Нейстрии. Это вызвало недовольство местной знати, в том числе и Роберта. В результате в 858 году нейстрийцы восстали против Карла Лысого и, объединившись с королём Бретани Саломоном, изгнали Людовика Заику. Предводителями мятежа были Роберт Сильный и архиепископ Санса , их поддержали графы Орлеана Гильом и Парижа . По сообщениям хроник, «восстание сопровождалось разбоем и грабежами, как будто не хватало нормандских набегов». Кроме того, в августе в королевство Карла Лысого вторгся его брат Людовик II Немецкий, призванный на помощь восставшими, и захватил Шалон-на-Марне, Санс и Аттиньи, одну из королевских резиденций. Светская знать массово стало присягать Людовику, однако епископы, за исключением восставшего Венилона Санского, сохранили верность Карлу. Опираясь на иерархов, а также одарив преданных ему аристократов, Карл Лысый смог изменить ситуацию в свою пользу и в начале 859 года вынудил Людовика вернуться в своё королевство. Хотя Людовик Немецкий в начавшихся между ним и братом переговорах настаивал на сохранении своими сторонниками владений, Карл объявил о конфискации их земель, а также потребовал, чтобы мятежники сдались и предстали перед его судом.

В результате договориться не получилось, и Роберт Сильный в союзе с Саломоном продолжил мятеж. В «Бертинских анналах» сообщается, что к восстанию присоединился также король Аквитании Пипин II, в очередной раз изгнанный Карлом Лысым из своих владений. Однако положение Роберта это не улучшило.

Только в 860 году Карл II Лысый и Людовик II Немецкий при посредничестве короля Лотарингии Лотаря II в Кобленце договорились о мире. По условиям договора правитель Западно-Франкского королевства прощал всех сторонников брата. Карл Лысый даже оставлял им владения, за исключением тех, которые мятежники получили от него, сохранив за собой право свободно распоряжаться этой королевской собственностью. Большинство восставших эти условия устроили. Однако Роберт Сильный от них отказался и продолжил восстание. Э. Фавр считал, что причиной подобного поведения был не союз с бретонцами, которым Роберт, судя по последующим событиям, тяготился, а тем, что условия договора были для него крайне невыгодными: поскольку свои родовые владения он, скорее всего, утратил, основное его богатство составляли именно пожалования Карла Лысого. Поэтому у Роберта могли быть серьёзные основания опасаться того, что король их отнимет.

Роберт Сильный примирился с Карлом Лысым в 861 году. По сообщению Регино Прюмского и «Бертинских анналов», в июле Карл держал совет со своей знатью по поводу Роберта, а затем встретился с ним и даровал ему прощение. В итоге Роберту были возвращены ранее пожалованные владения, включая Мармутье и Турень, а в августе или сентябре он получил под управление область между Сеной и Луарой (), позже названную Нейстрийской маркой. Эти земли были конфискованы у Роргонидов, поддерживавших Людовика Заику. Территория марки включала Анжу, Турень, а также Мэн, хотя и без своей столицы Ле-Мана. Основной задачей Роберта была оборона Западно-Франкского королевства от бретонцев. Власть маркграфа не распространялась за пределы вверенной ему области и заключалась в военном командовании. Получение должности маркграфа обеспечило Роберту при короле место советника, мнение которого в вопросах, касавшихся Нейстрии, было важнее мнения остальных сановников.

Приблизительно тогда же Роберту Сильному были пожалованы графства Анжу и Блуа. Анжу ему принадлежал уже в 862 году, но впервые с титулом графа Анжу Роберт назван в 864 году, а в 865 году был упомянут как граф Блуа в акте об обмене владений. Кроме того, в датированной 14 сентября 937 года хартии о дарении одного владения монастырю Сен-Мартен-де-Тур указывалось, что Роберт Сильный унаследовал от графа Аледрама графство Парижское.

Борьба с норманнами и гибель 
Нападения норманнов на королевство Карла II Лысого начались в 840-е годы. С 856 года их стало заметно больше, а в 860-е годы возобновились также и нападения бретонцев. В результате набегов разорялись города и аббатства, что вынудило Карла начать возведение оборонительных сооружений. Король также постарался организовать более методичный отпор врагу, заставив вассалов мобилизовать свои силы для помощи в отражении набегов. В отличие от прошлых лет, на этот раз франкские графы гораздо энергичнее откликались на призывы короля. Здесь-то и проявился военный талант Роберта Сильного, ставшего незаменимым для короля военачальником.

Со своими обязанностями по защите королевства от набегов Роберт Сильный справлялся достаточно успешно. В 862 году на его владения напал король Бретани Саломон, к которому примкнул Людовик Заика. Чтобы отразить нападение, Роберт договорился о мире с разорявшими селения вдоль Сены норманнами, заплатив им 6000 фунтов серебра. По мнению Э. Фавра, такая большая сумма должна свидетельствовать о богатстве Роберта. После этого маркграф Нейстрии дважды разбил армию Людовика Заики, вместе с отрядом бретонцев грабившего окрестности Анжу. В том же году Людовик Заика примирился с отцом, а в 863 году Карл II Лысый подписал мирный договор с Саломоном. После этого главной заботой Роберта стала оборона от норманнов.

В 864 году Роберт Сильный напал на один из норманнских отрядов в районе Луары. Он также взял в плен Акфреда, одного из бывших советников короля Аквитании Карла Дитя, обвиняемого в мятеже против Карла II Лысого. Однако затем воинов Роберта атаковал более многочисленный отряд. В этом бою маркграф Нейстрии был ранен и ему пришлось отступить с поля боя. В конце 865 года он разгромил отряд викингов из 500 человек, а захваченные в бою оружие и знамёна отправил Карлу Лысому. В те времена победы франков над норманнами были большой редкостью.

После 865 года сфера активности Роберта Сильного на какое-то время сместилась в Бургундию. Это было вызвано желанием Карла II Лысого покончить с восстаниями знати и прекратить грабежи норманнов в регионе. Ещё в 864 году король передал Роберту бургундское графство Отён (правда, вступить во владение им тот не успел). В 865 году Карл Лысый вновь сделал Людовика Заику королём Нейстрии, наделив его Анжу, Мармутье и несколькими другими владениями. Чтобы освободить сыну место в Нейстрии и компенсировать вассалу потерянные владения, Карл отдал Роберту Невер и Осер. Однако уже через год произошёл обратный обмен, так как Роберт понадобился в Нейстрии. Вызвано это было тем, что бретонцы разорвали мирный договор, а норманны возобновили свои нападения. В «Бертинских анналах» сообщается, что Роберт сам посоветовал королю вернуть его в Нейстрию. В итоге в 866 году король забрал у него Отён и перевёл туда Людовика, а Невер и Осер возвратил Роберту, прибавив к этому также аббатство Святого Мартина в Туре.

В начале 866 года возглавлявшийся Гастингом отряд из примерно четырёхсот норманнов, а также из их союзников бретонцев, напал на владения Карла II Лысого и разорил Анжу, Мэн, Пуату и Турень. Роберту Сильному, графу Пуатье Рамнульфу I, графу Мэна Гозфриду и его сыну Эрве удалось собрать большое войско. 2 июля или 15 сентября они настигли врагов около селения , не дав тем возможности погрузиться на стоявшие на Луаре норманнские корабли. В произошедшем бою армия Роберта и Рамнульфа одержала победу: почти все бретонцы и бо́льшая часть норманнов погибли, а оставшиеся укрылись в находившейся поблизости каменной церкви. Не имея возможности штурмом овладеть зданием, франки осадили церковь, ожидая на следующий день прибытия стенобитных орудий. Однако вечером норманны предприняли неожиданную для утомлённых боем франков вылазку. Роберт Сильный, уже снявший свои доспехи, возглавил отпор нападавшим. Франкам удалось отбить атаку, но сам Роберт, преследовавший отступавших врагов, погиб у дверей церкви. Его тело было захвачено норманнами и унесено внутрь здания. Вскоре стрелой, выпущенной одним из викингов через церковное окно, был тяжело ранен Рамнульф I: увезённый в безопасное место своими слугами он скончался через три дня. Граф Гозфрид в схватке также получил тяжёлое ранение. Лишившиеся почти всех своих военачальников франки в тот же день сняли осаду и отступили, а выжившие норманны со всей захваченной в походе добычей беспрепятственно погрузились на свои суда и уплыли.

Наследство Роберта Сильного 

Владения Роберта Сильного не представляли собой единого земельного комплекса и первоначально не имели названия. Условно их называют «Робертинское государство». В их состав входили будущие графства Анжуйское, Вандомское и Мэнское, позже было присоединено и графство Парижское. Восточная часть на землях между Ланом и Орлеаном составила основу королевского домена Капетингов. Кроме того, Робертинам принадлежал ряд крупных аббатств, включая аббатство Сен-Мартен-де-Тур, считавшееся сакральным местом королевской династии, поскольку в нём хранились мощи святого Мартина, почитаемого как «апостола Галлии».

После смерти Роберта Сильного его сыновья Эд и Роберт были ещё слишком юными, чтобы унаследовать владения отца. Нейстрию получил их родственник Гуго Аббат: он был сыном Аделаиды Турской (как предполагается, жены Роберта Сильного) от брака с графом Осера Конрадом I Старым из дома Вельфов. Только после его смерти Эд смог возвратить отцовские владения.

Современники высоко оценивали личность Роберта Сильного. Его победы над норманнами и героическая гибель принесли ему славу и прозвище «Сильный» (). Автор «Фульдских анналов» назвал его «Маккавеем нашего времени». При этом архиепископ Реймса Гинкмар явно радуется гибели Роберта, заявляя, что смерть маркграфа стала тому Божьей карой за то, что тот, будучи мирянином, владел аббатством Святого Мартина в Туре.

По мнению современных историков, Роберт сыграл ключевую роль в становлении династии. Историк Э. Фавр писал, что Роберт Сильный «оставил по себе громкую память; слава, переданная его потомкам… позволила его сыну основать Французский королевский дом». Память о его подвигах, а также владения, которые он получил, оказали огромное влияние на его потомков. По его имени династия получила название Робертинов. Двое сыновей Роберта Сильного, Эд и Роберт, были королями Западно-Франкского королевства (Франции), а после того, как прервалась династия Каролингов, королём стал и его правнук Гуго Капет, основатель новой королевской династии Капетингов.

Семья и дети 
В современных Роберту Сильному документах имя его жены не упоминается. Однако существует несколько гипотез о том, кем она могла быть.

В «Europäische Stammtafeln» указывается, что первую жену Роберта Сильного звали Агана (см. раздел Происхождение). Однако даже если информация об этом браке верна, Агана не могла быть матерью известных детей Роберта.

Наиболее распространена версия, по которой женой Роберта Сильного была , дочь графа Гуго III Турского (около 765 — около 837). Известно, что она также была женой графа Осера Конрада I Старого. По данной гипотезе, после смерти Конрада Аделаида вышла замуж вторично — за Роберта. Конрад умер между 862 и 866 годами, поэтому брак не мог быть заключён ранее этого срока. Однако документального подтверждения этой гипотезы не существует. Кроме того, у неё есть хронологические проблемы: дети Роберта родились в 850-е — 860-е годы, поэтому их матерью Аделаида тоже быть не могла.

На матери своих сыновей Роберт должен был жениться до возможного брака с Аделаидой. Если Аделаида действительно была женой Роберта, то этот брак не был первым. Возможно, ранее он был женат на сестре графов Эда Орлеанского и Гильома де Блуа (если известие, на основании которого сделан этот вывод, не относится к матери Роберта Сильного, см. раздел Происхождение). По другой гипотезе женой Роберта была не Аделаида, а её дочь от Конрада I Старого. Эта версия основана на интерполяции сообщения датируемой XIII веком хроники святого Венигна Дижонского.

У Роберта было по крайней мере двое детей:
 Эд (около 856—898), граф Парижский в 882/883 — 888 годах, маркиз Нейстрии в 886—888 годах, король Франции с 888 года;
 Роберт (около 865—923), маркиз Нейстрии и граф Парижский с 888 года, король Франции с 922 года.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 Первоисточники
 
 
 
 
 

 Исследования

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Робертины
Графы Отёна
Графы Невера
Графы Осера
Графы Тура
Графы Блуа
Графы Анжуйские
Графы Парижские
Маркизы Нейстрии
Правители Европы IX века
Аббаты Мармутье
Аббаты Сен-Мартен-де-Тура
Аббаты IX века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии Западно-Франкского королевства IX века